Voici la liste des planètes mineures numérotées de 343001 à 344000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 343001 à 344000

343001-343100

343101-343200

343201-343300

343301-343400

343401-343500

343501-343600

343601-343700

343701-343800

343801-343900

343901-344000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000